Muta je ime več naselij

v Sloveniji 
Muta, obcestno naselje z dvema jedroma v Občini Muta:
to sta
Spodnja Muta leži blizu izliva Mučke Bistrice v Dravo,
 Zgornja Muta na robu terase Mučkega polja in ob cesti proti Gortini

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
Muta - v Ziljski dolini, nem. Mauthen, tržna občina Koče-Muta (Kötschach-Mauthen)
 Muta - pri Svečah, nem. Unterkrajach, občina Bistrica v Rožu
 Muta, nem. Gurkerwirt, del Delnje vasi pri Žrelcu, občina Žrelec

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška